Borboleta-folha (Leafwing - asa-de-folha - em inglês), finge-folha ou folha-seca, é a denominação vernácula dada, em português, a diversos insetos Lepidoptera da família Nymphalidae cujas asas se assemelham a uma folha seca, ou decomposta, em seu padrão alar inferior; incluindo diversas espécies americanas neotropicais, principalmente dentre os Charaxinae da tribo Anaeini, e diversas espécies de Nymphalinae do Velho Mundo e Australásia, incluídas em gêneros como Kallima Doubleday [1849], Doleschallia C. & R. Felder 1860 (principalmente na região indo-malaia, onde Kallima inachus e Doleschallia bisaltide são as espécies mais distribuídas) e Precis Hübner [1819] (na África). Em repouso, suas asas anteriores e posteriores reproduzem a forma de uma folha larga, muitas vezes completada com um pecíolo formado pelos prolongamentos de suas asas posteriores; com colorações imitando uma nervura central e marcas de cicatrizes, galerias de larvas e manchas de bolor, em um notável exemplo de camuflagem. No caso do Anaeini sul-americano Coenophlebia archidona (ex Anaea archidona), os pecíolos são formados pelas extremidades curvas de suas asas anteriores e o desenho inferior é uma reminiscência de uma folha carcomida, morta por algum tempo e a apodrecer no solo úmido; tecida com manchas em prata que assemelham-se a gotas de orvalho ou ao muco de moluscos terrestres.

No Brasil as espécies mais conhecidas a receberem a denominação de borboleta-folha são Zaretis itys e Zaretis isidora, que apresentam até mesmo áreas translúcidas em suas asas, simulando cicatrizes provocadas por galhos, e cujo comportamento as aproximam ainda mais ao de uma folha-seca; pois deixam-se cair ao solo, imóveis, quando tocadas; embora diversas outras espécies com padronagem foliar ocorram na floresta tropical e subtropical úmida, como Dynastor napoleon (tribo Brassolini), que habita florestas de altitude e é raramente avistada, apresentando um desenho de folha seca, amarelada e mosqueada em tons castanhos. Outra espécie, Historis odius, por baixo é similar a uma folha ondulada pelo ressecamento, mas é principalmente conhecida por canoa-amarela devido às suas manchas superiores, sendo uma borboleta de voo potente e comportamento agressivo.

Gêneros e espécies de "borboletas-folha" 
 Anaea Hübner, [1819] (Charaxinae) - região neotropical
 Caerois Hübner, [1819] (Satyrinae) - região neotropical
 Espécie Catonephele acontius (Linnaeus, 1771) (Biblidinae) - região neotropical
 Espécie Charaxes pleione (Godart, [1824]) (Charaxinae) - região afro-tropical
 Espécie Charaxes paphianus Ward, 1871 (Charaxinae) - região afro-tropical
 Espécie Coenophlebia archidona (Hewitson, 1860) (Charaxinae) - região neotropical
 Consul Hübner, [1807] (Charaxinae) - região neotropical
 Doleschallia C. & R. Felder, 1860 (Nymphalinae) - região indo-malaia e Oceania
 Espécie Dynastor napoleon Doubleday, [1849] (Satyrinae) - região neotropical
 Fountainea Rydon, 1971 (Charaxinae) - região neotropical
 Espécie Historis odius (Fabricius, 1775) (Nymphalinae) - região neotropical
 Espécie Hypna clytemnestra (Cramer, [1777]) (Charaxinae) - região neotropical
 Espécie Junonia almana (Linnaeus, 1758) (Nymphalinae) - região indo-malaia, China, Taiwan (forma de estação seca)
 Kallima Doubleday, [1849] (Nymphalinae) - região indo-malaia, China, Taiwan e Japão
 Espécie Marpesia petreus (Cramer, [1776]) (Cyrestinae) - região neotropical
 Memphis Hübner, [1819] (Charaxinae) - região neotropical
 Espécie Napeocles jucunda (Hübner, [1808]) (Nymphalinae) - região neotropical
 Narope Doubleday, [1849] (Satyrinae) - região neotropical
 Polygrapha Staudinger, 1887 (Charaxinae) - região neotropical
 Precis Hübner, [1819] (Nymphalinae) - região afro-tropical
 Siderone Hübner, [1823] (Charaxinae) - região neotropical
 Zaretis Hübner, [1819] (Charaxinae) - região neotropical

Borboletas sul-americanas com padrões foliares no verso de suas asas

Ligações externas 

Ninfalídeos
Lepidoptera